Falck se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Peter Falck
 Richard Falck